Název Brezový potok má více vodních toků:

 Brezový potok (přítok Hostianskeho potoka) – levostranný přítok Hostianskeho potoka na Slovensku v okresech Žarnovica a Zlaté Moravce
 Brezový potok (přítok Hronu) – pravostranný přítok Hronu na Slovensku v okrese Brezno
 Brezový potok (přítok Lúžňanky) – levostranný přítok Lúžňanky na Slovensku v okrese Ružomberok

Související články 
 Březový potok